Ови:
 Ови, Артур (Айрапетян, Тигран Суренович, 1964—1999) — армянский журналист.
 Ови (певец) (Ови Мартин; настоящее имя Чернэуцяну, Овидиу, род. 1974) — румынский певец.
 Ови (прозвище) () — прозвище, под которым российский хоккеист Александр Овечкин (род. 1985) известен в НХЛ.

 ОВИ (Огни высокой интенсивности) — аэродромное оборудование.
 ОВИ (Объединенный венский институт) — международное учебное заведение в Вене (Австрия).

См. также 
 Ovi